Список аеропортів США розбито на окремі списки через велику кількість аеропортів.

Основні аеропорти 
Аеропорти Сполучених Штатів, які надають регулярні пасажирські перевезення та мають більш ніж 10 000 пасажирських рейсів на рік, Федеральне управління цивільної авіації США класифікує як основні аеропорти.

Цей список основних аеропортів містить таку інформацію:

 МІСТО — Місто, яким керується аеропорт. Це не завжди є фактичним місцем розташування, оскільки деякі аеропорти розташовані в менших містах за межами міста, де вони обслуговуються.
 FAA — Ідентифікатор місцезнаходження призначений FAA. Вони пов'язані зі сторінкою цього аеропорту в каталозі аеропортів штату, де це можливо.
 IATA — Код аеропорту, присвоєний Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA). Ті, що не відповідають коду FAA, показані жирним шрифтом.
 ICAO — Індикатор місцезнаходження, призначений Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО).
 АЕРОПОРТ — Офіційна назва аеропорту.
 Категорія — Одна з чотирьох категорій аеропортів FAA. Цей список включає лише аеропорти, що позначаються як Комерційна служба — первинна (P). Кожний первинний аеропорт додатково класифікується FAA як один з наступних чотирьох типів «hub»:
 L: Великий хаб, на який припадає принаймні 1 % загальних пасажирських перевезень у США (загалом 18 500 000 загальних пасажирів і більше).
 M: Середній хаб, який складає від 0,25 % до 1 % від загальної кількості пасажирських перевезень США (загалом 3,500-18,500,000 загальних пасажирів). Це зробить PDX «середнім центром» загальними пасажирами, але «великим центром» під управлінням.
 S: Малий хаб, що складає від 0,05 % до 0,25 % від загального обсягу пасажирських перевезень у США (загалом 500 000-3 500 000 загальних пасажирів).
 N: Внесок, який становить менше 0,05 % від загального обсягу пасажирських перевезень у США, але понад 10 000 щорічних перевезень
 Рух літаків — кількість злетів та посадок, що сталися в аеропорту в календарному 2015 року за записами FAA.

Айдахо

Айова

Алабама

Аляска

Аризона

Арканзас

Вайомінг

Вашингтон

Вермонт

Вірджинія

Вісконсин

Гаваї

Делавер

Джорджія

Західна Вірджинія

Іллінойс

Індіана

Каліфорнія

Канзас

Кентуккі

Колорадо

Коннектикут

Луїзіана

Массачусетс

Мен

Меріленд

Міннесота

Міссісіпі

Міссурі

Мічиган

Монтана

Небраска

Невада

Нью-Гемпшир

Нью-Джерсі

Нью-Йорк

Нью-Мексико

Огайо

Оклахома

Орегон

Пенсільванія

Південна Дакота

Південна Кароліна

Північна Дакота

Північна Кароліна

Род-Айленд

Теннессі

Техас

Флорида

Юта

Американське Самоа

Гуам

Північні Маріанські Острови

Пуерто-Рико

Американські Віргінські Острови

Див. також 

 Список найзавантаженіших аеропортів США
 Список аеропортів США за кількістю злетів-посадок
 Список аеропортів Канади

Джерела 
Federal Aviation Administration (FAA):

 FAA Airport Data (Form 5010)  from National Flight Data Center (NFDC), also available from AirportIQ 5010 
 National Plan of Integrated Airport Systems (2011—2015) , released 4 October 2010
 Passenger Boarding (Enplanement) Data for CY 2010 (final) , released 4 October 2011

 Also see individual state lists for additional references.

Аеропорти США
Списки аеропортів за країною
аеропорти